Бы́сса — топоним.

 Бысса — река в Амурской области, левый приток Селемджи.
 Бысса — село в Селемджинском районе Амурской области.